Diversas obras possuem o título "A vida de Jesus Cristo", como:

 A Vida de Jesus Cristo (filme), de 1971, dirigido por William Cobbett
 A Vida de Jesus Cristo (coletânea), série de CDs gravados em 1999 com a narração de Cid Moreira